

Botanique

Lierres de la famille des Araliacées
Lierres du genre Hedera :
 le Lierre des Canaries (Hedera canariensis Willd. ou Hedera algeriensis Hibberd) est une espèce de Lierres ;
 le Lierre grimpant (Hedera helix) est l'espèce de Lierres la plus courante ;
 le Lierre d'Irlande (Hedera helix subsp. hibernica ou Hedera hibernica (Kirchn.) Bean) est une sous-espèce de lierre grimpant.

Autres taxons
Ce nom est donné à différentes plantes plus ou moins semblables au Lierre grimpant mais appartenant à d'autres familles :
 le Lierre d'Allemagne, Delairea odorata, liane de la famille des Astéracées ;
 le Lierre terrestre, plante herbacée de la famille des Lamiacées ;
 les Liserons (Convolvulacées) sont souvent appelées lierre.

Toponyme
Lierre est un nom de lieu porté par :
 Lierre (en néerlandais Lier), ville belge de la province d'Anvers.

Flore (nom vernaculaire)
Araliaceae
Asteraceae
Convolvulaceae
Lamiaceae
Nom de plante ambigu